О́льга Анато́льевна Зу́бова (род. 9 декабря 1993 года) — российская тяжелоатлетка, выступавшая в весовой категории до 75 кг, чемпионка Европы 2012 года, обладательница Кубка Президента России 2012 года, мастер спорта России международного класса.

Биография 
Живёт в Клину (Московская область). Выступала за Московскую и Оренбургскую область.

На чемпионате мира 2013 во Вроцлаве заняла 1-е место, но была уличена в применении запрещённого препарата (кломифен) и дисквалифицирована на два года с 25 октября 2013 года.

После истечения срока дисквалификации была включена в состав сборной России на чемпионате мира в Хьюстоне, где заняла третье место. Однако в дальнейшем стало известно, что на этих соревнованиях она снова не смогла пройти допинг-контроль, вследствие чего лишена бронзовой медали и подвергнута повторной дисквалификации на этот раз на восьмилетний срок. В 2016 году объявила о завершении своей спортивной карьеры.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF
 Ольга Зубова — чемпионка Европы
 Оренбурженка Ольга Зубова — победительница первенства мира

Тяжелоатлеты России
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике